

Geografia 
 Carica (Tsaritsa o Tzaritza) – piccolo fiume della Russia su cui è sorta la città di Volgograd

Scienze e tecnologie 
 Carica – in fisica, concetto relativo a un'osservabile fisica
 Carica di colore
 Carica elettrica
 Carica frazionaria
 Carica topologica
 Carica – antica unità di misura francese, sia di capacità (1 carica ~ 160 litri)  che di peso (1 carica ~ 120 chili)
 Carica – in botanica, è un genere di piante
 Carica – in scienza dei materiali, materiale inerte aggiunto ad una miscela
 Carica – in chimica, carica positiva o negativa associata ad un'entità molecolare

Guerra 
 Carica – termine di ambito militare riferito ad una manovra bellica per l'assalto a posizioni nemiche

Diritto 
 Carica pubblica – in politica, un ruolo pubblico che viene assegnato